Zkratka WEA může znamenat:

 Světová evangelikální aliance (World Evangelical Alliance)
 Světový esperantský svaz (anglická zkratka, obvyklejší je esperantská UEA)
 World Ebergy Alliance
 Workers' Educatioal Association

Zkratky